Ellicott peut signifier :

 Ellicott, ville du Colorado ;
 Ellicott City, ville du Maryland ;
 Ellicott, ville de l'État de New York ;
 Ellicott Creek, rivière de l'État de New York ;
 Ellicott's Stone, borne frontière de l'Alabama figurant au Registre national des lieux historiques.

Voir aussi :
 Denise Elicot (1921-2014), résistante française.